

Cinema 
 Animal House (National Lampoon's Animal House) – film del 1978 diretto da John Landis

Musica 
 Animal House – album degli U.D.O. del 1988
 Animal House – album di Angie Martinez del 2002

Altro 
 Animal House – soprannome della Base "Libeccio" dell'Operazione Antica Babilonia